Подградіє — село в окрузі Мартін Жилінського краю Словаччини.
 Подградіє — село в окрузі Пр'євідза Тренчинського краю Словаччини.
 Подградіє — село в окрузі Топольчани Нітранського краю Словаччини.
 Подградіє — міська частина Братіслави.
 Грічовске Подградіє — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Зем'янске Подградіє — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.
 Красногорске Подградіє — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Спиське Подградє — місто в Словаччині, Левоцькому окрузі Пряшівського краю.